Хиллиард () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Хиллиард, Дарран (род. 1993) — американский баскетболист.
 Хиллиард, Николас (ок. 1547—1619) — английский художник, ювелир и иллюстратор манускриптов.
  (1925—2017) — южноафриканский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Хиллиард, Роберт (1904—1937) — ирландский боксер, бывший священник Церкви Ирландии и коммунист.
 Хиллиард, Сэм (род. 1994) — американский бейсболист.

Топоним 
 Хиллиард — муниципалитет, расположенный в округе Нассау во Флориде.

См. также 
 Хиллиард-ансамбль